Bolus (från latin boll) kan syfta på

 Bolus – ett begrepp inom matsmältning
 Bolusdos – en stor dos medicin
 Bolus (lera) – en mycket finkorning lera som kan vara järnhaltig med varierande färg beroende på mängden järn den innehåller
 Bolus (auktor) –  auktorsförkortning för flera personer